Baasch ist der Familienname folgender Personen:

 Christian Baasch, deutscher Fußballspieler
 Ernst Baasch (1861–1947), deutscher Historiker
 Hans Friedrich Baasch (1784–1853), Kunstmaler und Senator in Eckernförde
 Hermann Conrad Baasch (1814–1877), Hamburger Kaufmann und Abgeordneter
 Jürgen Baasch (* 1945), deutscher Politiker (SPD)
 Ulrich Baasch (1890–??), russischer Stabhochspringer
 Wolfgang Baasch (* 1957), deutscher Politiker (SPD)